Karaçoban (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Karaçoban (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Karaçoban